Rafael Pacheco, né à Madrid en 1954, est un astronome amateur espagnol qui observe depuis l'observatoire de Consell sur l'île de Majorque.

D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert , dont 55 avec Ángel López Jiménez, entre 1997 et 2003.

L'astéroïde (25001) Pacheco a été nommé en son honneur.

Astéroïdes découverts

Références

Liens externes 
 .

Astronome espagnol du XXe siècle
Astronome espagnol du XXIe siècle
Astronome amateur
Naissance en 1954
Naissance à Madrid
Découvreur d'astéroïdes